Boda Gábor (1907–1984) szobrász, ötvös
 Boda Gábor (1926) vegyészmérnök, a kémiai tudományok kandidátusa (1964)